Василий Ляшенко:
 Ляшенко, Василий Иванович (1902—1975) — советский физик, профессор.
 Ляшенко, Василий Саввич (1908—1961) — советский учёный, один из основоположников радиационного материаловедения, лауреат Премии Совета Министров СССР.